Il singolare del torneo di tennis Miami Classic 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrice Laura Arraya che ha battuto in finale Petra Huber 6–3, 6–2.

Teste di serie

 Laura Arraya (campionessa)
 Michelle Torres (primo turno)
 Yvonne Vermaak (secondo turno)
 Jennifer Mundel (primo turno)

 Betsy Nagelsen (primo turno)
 Marie-Christine Calleja (primo turno)
 Amanda Brown (secondo turno)
 Sandra Cecchini (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Miami Classic 1984